Yushan peut désigner :
 le district de Yushan (雨山), une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 le xian de Yushan (玉山), une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 la chaîne du Yu Shan, une chaîne de montagnes de Taïwan.

Voir aussi 
 Yu Shan

Homonymie de toponyme